Droga krajowa nr 45 (Czechy)
 Droga krajowa nr 45 (Polska)
 Droga krajowa nr 45 (Węgry)